Krésna peut désigner :
 Krésna : localité située dans le sud-ouest de la Bulgarie. Jadis appelée Gara Pirin, elle fut renommée, en 1978,  à l'occasion de sa transformation en ville ;
 Stara Krésna : village situé dans la commune de Krésna et dont le nom était, jusqu'à en 1978, simplement Krésna ;
 Krésna : commune située dans le sud-ouest de la Bulgarie ;
 Krésna : défilé très encaissé entre la montagne Pirin et la Montagne de Maléchévo, au fond duquel coule le fleuve Strouma ;
 Krésna : bataille qui opposa la Bulgarie et la Grèce, pendant la Première Guerre balkanique, pour la maîtrise du Défilé de Krésna ;
 Krésna-Razlog : soulèvement qui eut lieu dans les environs des villages de (Stara) Krésna et de Razlog en 1878-1879 ;
 Granit Stara Krésna : ancien nom du club de football Pirin Blagoevgrad (1931).

Homonymie de toponyme